Croze ist der Name folgender Personen
 Anaïs Croze (* 1976), französische Sängerin
 Marie-Josée Croze (* 1970), kanadische Schauspielerin
 Pauline Croze (* 1979), französische Sängerin

Orte
 eine Gemeinde in Frankreich: Croze

Siehe auch:
 Croce (Begriffsklärung)
 Crose
 Krose